Lafontaine bzw. LaFontaine (frz. la fontaine, „die Quelle“) ist der Familienname folgender Personen:

 August Lafontaine (1758–1831), deutscher Schriftsteller
 Charles Lafontaine (1803–1892), Schweizer Hypnotiseur
 De Lafontaine (1655–1738), französische Tänzerin
 Don LaFontaine (1940–2008), US-amerikanischer Trailersprecher
 Franz Leopold Lafontaine (1756–1812), deutscher Militärarzt
 Fritz Lafontaine (1903–1964), deutscher Schauspieler
 Georg Wilhelm Lafontaine (1680–1745), deutscher Maler
 Henri-Marie Lafontaine (1854–1943), belgischer Jurist
 Jean de La Fontaine (1621–1695), französischer Fabeldichter und einer der meistgelesenen französischen Dichter des 17. Jahrhunderts
 Ludolph Lafontaine (1704–1774), deutscher Maler
 Marie Jo Lafontaine (* 1950), belgische Videokünstlerin
 Oskar Lafontaine (* 1943), deutscher Politiker (SPD, Die Linke)
 Pat LaFontaine (* 1965), amerikanischer Eishockeyspieler
 Philippe Lafontaine (* 1955), belgischer Sänger und Komponist
 Rita Lafontaine (1939–2016), kanadische Schauspielerin
 Yves Lafontaine (* 1959), kanadischer Musiker, Geigenbauer und Poet
 Lafontaine, ein Pseudonym von Albert Millaud (1844–1892), französischer Journalist, Schriftsteller und Dramatiker

Lafontaine steht für:
 (5780) Lafontaine, ein nach Jean de La Fontaine (1621–1695) benannter Asteroid

Siehe auch:
 La Fontaine